Europeiska cupvinnarcupen 1983/1984 vanns av Juventus, Italien som i finalen slog Porto, Portugal med 2-1.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1983/1984 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1984 i Europa
1985 i Europa
Fotbollssäsongen 1983/1984
1983/1984